

Geografia

Svizzera 
 Bas-Vully, già Vully-le-Bas – ex comune ora inglobato in Mont-Vully, comune nel distretto di See (Canton Friburgo)
 Haut-Vully, già Vully-le-Haut – ex comune ora inglobato in Mont-Vully, comune nel distretto di See (Canton Friburgo)
 Mont-Vully – comune nel distretto di See (Canton Friburgo)
 Vully-les-Lacs – comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)